Zeehazen (Aplysia), weekdieren behorend tot de slakken
 Snotolf (Cyclopterus lumpus), een straalvinnige vis
 schertsend, scheepsterm: Stokvis (voedsel)